Кан, Джозеф (род. 1972) — американский режиссёр музыкальных видео, рекламных роликов и фильмов.
 Кан, Джозеф (журналист) (род. 1964) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.